Андреас Васев е български футболист, полузащитник. Играе за ФК Миньор. Брат му, Божидар Васев, също е футболист.

Статистика по сезони

Източници

Външни препратки 
 Профил на Васев в сайта soccerway.com

Български футболисти
Футболисти на Пирин (Благоевград)
Футболисти на Миньор (Перник)
Футболисти на Дунав (Русе)
Футболисти на Черно море (Варна)
Футболисти на Монтана
Футболисти на Спортист (Своге)
Футболисти на Септември (Симитли)
Футболисти на Ботев (Враца)
Родени в Перник